Pedro Rodríguez Ledesma, futbolista canari
 Pedro Almodóvar, cineasta
 Pedro Agramunt Font de Mora, polític valencià
 Pedro Solbes Mira, polític valencià
 Pedro Martínez de la Rosa, pilot d'automoviliste català
 Pedro Nueno Iniesta, enginyer industrial de Barcelona
 Pedro Delgado Robledo, ciclista professional